Ян Яно́вский:
 Яновский, Ян Даниил Андрей (1720—1786) — польский библиограф, монах, библиотекарь и писатель.
 Яновский, Ян Непомук (1803—1888) — польский юрист и писатель-публицист, политик, журналист.